Ипик-Адад I — царь Эшнунны, правил во второй половине XX века до н. э. Сын Ур-Нинмарки

Список датировочных формул Ипик-Адада I

Примечания

Ссылки 
 Список датировочных формул Ипик-Адада I

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Эшнунны
Правители Азии XX века до н. э.